На протяжении многих лет Марио и его брат Луиджи появлялись во многих играх, играя главные или второстепенные роли. Ниже представлен список всех игр с участием Марио, упорядоченный по системам.

Аркадные автоматы 
 Donkey Kong (1981)
 Donkey Kong Jr. (1982)
 Mario Bros. (1983)
 Vs. Super Mario Bros. (1986)

Карманные консоли

Game & Watch 
 Manhole (1981)
 Donkey Kong (1982)
 Donkey Kong Jr. (1982)
 Donkey Kong 2 (1983)  Mario Bros. (1983)
 Mario's Cement Factory (1983)
 Mario's Bombs Away (1983)
 Donkey Kong 3 (1984)
 Super Mario Bros. (1986)
 Mario the Juggler (1991)

 Game Boy 
 Alleyway (1989/1990)
 Tennis (1989/1990)
 Super Mario Land (1989/1990)
 Tetris (1989/1990)
 Golf (1989/1990)
 Qix (1990)
 Dr. Mario (1990/1991)
 F-1 Race (1990/1991)
 Super Mario Land 2: 6 Golden Coins (1992/1993)
 Wario Land: Super Mario Land 3 (1994)
 Donkey Kong (1994)
 Mario's Picross (1995)
 Picross 2 (1996)
 Game & Watch Gallery (1997)
 Game & Watch Gallery 2 (1997)

 Virtual Boy 
 Mario's Tennis (1995)
 Mario Clash (1995)

 Game Boy Color 
 Game & Watch Gallery 2 (1998)
 Super Mario Bros. Deluxe (1999/2000)
 Game & Watch Gallery 3 (1999/2000)
 Mario Golf (1999)
 Mario Tennis (2000/2001)

 Game Boy Advance 
 Mario Kart Super Circuit (2001)
 Super Mario Advance (2001)
 Super Mario World: Super Mario Advance 2 (2001/2002)
 Super Mario Advance 3: Yoshi's Island (2002)
 Game & Watch Gallery 4 (2002)
 Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3 (2003)
 Mario & Luigi: Superstar Saga (2003)
 Mario vs. Donkey Kong (2004)
 Mario Golf: Advance Tour (2004)
 Super Mario Bros. (Classic NES Series) (2004)
 Mario Pinball Land (2004)
 Yoshi's Universal Gravitation (2004/2005)
 Dr. Mario (Classic NES Series) (2004/2005)
 Mario Party Advance (2005)
 Mario Tennis: Power Tour (2005)
 Dr. Mario & Puzzle League  (2005)

 Nintendo DS 
 Super Mario 64 DS (2004/2005)
 Mario Kart DS (2005)
 Mario & Luigi: Partners in Time (2005/2006)
 Super Princess Peach (2005/2006)
 Tetris DS (2006)
 New Super Mario Bros. (2006)
 Mario Hoops 3-on-3 (2006/2007)
 Mario vs. Donkey Kong 2: March of the Minis (2006/2007)
 Yoshi's Island DS (2006/2007)
 Itadaki Street DS (2007)
 Mario & Sonic at the Olympic Games (2008)
 Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story (2009)
 Mario & Sonic at the Olympic Winter Games (2009)
 Mario vs. Donkey Kong: Mini-Land Mayhem! (2010/2011)

 Nintendo 3DS 
 Mario Kart 7 (2011)
 Super Mario 3D Land (2011)
 Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games (2012)
 Mario Tennis Open (2012)
 Paper Mario: Sticker Star (2012)
 New Super Mario Bros. 2 (2012)Luigi’s Mansion: Dark Moon/Luigi's Mansion 2 (2013)
 Mario & Luigi: Dream Team (2013)
 Mario and Donkey Kong: Minis on the Move (2013)
 Mario Party: Island Tour (2013/2014)
 Mario Golf: World Tour (2014)
 Super Smash Bros. for Nintendo 3DS (2014)
 Mario vs. Donkey Kong: Tipping Stars (2015)
 Dr. Mario: Miracle Cure (2015)
 Mario & Luigi: Paper Jam (2015/2016)
 Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games (2016)
 Mario Party: Star Rush (2016)
 Super Mario Maker for Nintendo 3DS (2016)
 Mario Sports Superstars (2017)
 Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser's Minions (2017)
 Mario Party: The Top 100 (2017)
Luigi's Mansion (2018)
 Mario & Luigi: Bowser's Inside Story + Bowser Jr's Journey (2019)

 Консоли 

 Famicom/NES 
 Mario Bros. (1983/1986)
 Golf (1984/1985/1986)
 Pinball (1984/1985/1986)
 Super Mario Bros. (1985/1987)
 Tennis (1985/1986/1987)
 Wrecking Crew (1985/1987)
 Mike Tyson's Punch-Out!! (1987)
 Super Mario Bros. 2 / Super Mario Bros. USA (1988/1989/1992)
 Tetris (1988/1989/1990)
 Super Mario Bros. 3 (1988/1990/1991)
 Dr. Mario (1990/1991)
 NES Open Tournament Golf (1991/1992)
 Mario is Missing! (1993)
 Mario's Time Machine (1994)

 Famicom Disk System 
 Golf (1986)
 Super Mario Bros. (1986)
 Super Mario Bros. 2 (1986)
 All Night Nippon Super Mario Bros. (1986)
 Family Computer Golf: U. S. Course (1987)
 Kaettekita Mario Bros. (1988)
 Famicom Grand Prix II: 3D Hot Rally (1988)
 Pinball (1989)

 Super Famicom/SNES 
 Super Mario World (1990/1991/1992)
 Super Mario Kart (1992/1993)
 Mario Paint (1992)
 Mario is Missing! (1992)
 Mario's Time Machine (1993)
 Super Mario All-Stars (1993)
 Mario's Early Years: Fun with Letters (1994)
 Mario's Early Years: Fun with Numbers (1994)
 Mario's Early Years: Preschool Fun (1994)
 Tetris & Dr. Mario (1994)
 Super Mario All-Stars + Super Mario World (1994)
 Super Mario World 2: Yoshi's Island (1995)
 Mario's Super Picross (1995)
 Undake 30 Same Game (1995)
 BS Super Mario USA (1996)
 Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars (1996)
 Mario Excite Bike (1997)
 Wrecking Crew '98 (1998)

 Nintendo 64 
 Super Mario 64 (1996/1997)
 Mario Kart 64 (1996/1997)
 Mario no Photopi (1998)
 Mario Party (1998/1999)
 Super Mario 64 2 (отменена)
 Donkey Kong 64 (1999)
 Mario Golf (1999)
 Super Smash Bros. (1999)
 Mario Party 2 (1999/2000)
 Mario Artist: Paint Studio (1999)
 Mario Artist: Talent Studio (2000)
 Mario Artist: Communication Kit (2000)
 Mario Artist: Polygon Studio (2000)
 Mario Tennis (2000)
 Paper Mario (2000/2001)
 Mario Party 3 (2000/2001)
 Dr. Mario 64 (2001)

 GameCube 
 Super Mario 128 (отменена)
 Luigi's Mansion (2001/2002)
 Super Smash Bros. Melee (2001/2002)
 Super Mario Sunshine (2002)
 Mario Party 4 (2002)
 Mario Party 5 (2003)
 Mario Kart: Double Dash!! (2003)
 Mario Golf: Toadstool Tour (2003/2004)
 Paper Mario: The Thousand-Year Door (2004)
 Mario Power Tennis (2004/2005)
 Mario Party 6 (2004/2005)
 NBA Street V3 (2005)
 Mario Superstar Baseball (2005)
 Dance Dance Revolution: Mario Mix (2005)
 SSX On Tour (2005)
 Mario Party 7 (2005/2006)
 Super Mario Strikers (2005/2006)

 Wii 
 Super Mario 128 (отменена)
 Super Paper Mario (2007)
 Mario Party 8 (2007)
 Mario Strikers Charged (2007)
 Mario & Sonic at the Olympic Games (2007)
 Super Mario Galaxy (2007)
 Super Mario Spikers (отменена)
 Super Smash Bros. Brawl (2008)
 Mario Kart Wii (2008)
 Mario Super Sluggers (2008)
 Play On Wii (New Play Control!): Mario Power Tennis (2009)
 Mario & Sonic at the Olympic Winter Games (2009)
 New Super Mario Bros. Wii (2009)
 Super Mario Galaxy 2 (2010)
 Super Mario All-Stars 25th Anniversary Edition (2010)
 Mario Sports Mix (2010/2011)
 Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games (2011)
 Mario Party 9 (2012)

 Wii U 
 New Super Mario Bros. U (2012)
 Super Mario 3D World (2013)
 Mario & Sonic at the Sochi 2014 Olympic Winter Games (2013)
 Dr. Luigi (2013/2014)
 Mario Kart 8 (2014)
 Captain Toad: Treasure Tracker (2014/2015)
 Super Smash Bros. for Wii U (2014)
 Super Mario Maker (2015)
 Mario Party 10 (2015)
 Mario vs. Donkey Kong: Tipping Stars (2015)
 Mario Tennis: Ultra Smash (2015/2016)
 Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games (2016)
 Paper Mario: Color Splash (2016)

 Nintendo Switch 
 Mario Kart 8 Deluxe (2017)
 Super Mario Odyssey (2017)
 Mario + Rabbids Kingdom Battle (2017)
 Mario Tennis Aces (2018)
 Super Mario Party (2018)
 Super Smash Bros. Ultimate (2018)
 New Super Mario Bros. U Deluxe (2019)
 Super Mario Maker 2 (2019)
 Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 (2019)
 Luigi's Mansion 3 (2019)
 Paper Mario: The Origami King	(2020)
 Super Mario 3D All-Stars (2020)
 Super Mario Bros. 35 (2020)
 Mario Kart Live: Home Circuit (2020)
 Super Mario 3D World + Bowser's Fury (2021)
 Mario Golf: Super Rush (2021)
 Mario Party Superstars (2021)
 Mario Strikers: Battle League (2022)
 Mario + Rabbids Sparks of Hope (2022)

 Остальные платформы 

 Commodore 64 
 Mario Bros. II (1987)

 NEC PC88 
 Mario Bros. Special (1984)
 Punch Ball Mario Bros. (1984)
 Super Mario Bros. Special (1986)

 CD-i 
 Super Mario's Wacky Worlds (отменена)
 Hotel Mario (1994)

 PC 
 Super Mario Bros. (1986)
 Super Mario Bros. & Friends: When I Grow Up (1992)
 Mario Teaches Typing (1992)
 Mario's FUNdamentals (1995)
 Mario Teaches Typing 2 (1997)

iOS 
 Super Mario Run (2016)
 Dr. Mario World (2019)
 Mario Kart Tour (2019)

Android 
 Super Mario Run (2017)
 Dr. Mario World (2019)
 Mario Kart Tour (2019)

ZX Spectrum 
 Mario Bros. (1987)

Игры Mario